Битва при Теттенхолле состоялась, согласно «Англосаксонской хронике», 5 августа 910 года около Теттенхолла (современный Вулвергемптон, Англия). В ней объединенные войска англосаксонских королевств Мерсии и Уэссекса сразились с армией осевших в Нортумбрии викингов.

Предпосылки 
После серии успешных набегов датские викинги взяли под контроль значительную часть северо-восточной Англии, ранее Нортумбрии. Датские атаки на Центральную Англию встретили сопротивление и были сведены на нет Альфредом Великим, что дало возможность его сыну, королю Эдуарду Старшему, начать наступление на чужеземцев. Эдуард заключил союз с мерсийцами в лице своей сестры Этельфледы, сделав их объединенную армию огромной. В 909 году союзники начали пятинедельную кампанию против королевства Линдси и успешно захватили мощи святого Освальда Нортумбрийского.

Битва 
Викинги быстро отомстили за Северный поход. В 910 году короли Данелага собрали флот и через реку Северн перевезли датскую армию в самое сердце Мерсии. Они разорили землю и собрали много ценной добычи, но предпочли вернуться на север, чем оказаться в ловушке на враждебной территории. Однако, в Уэнсфилде, около Теттенхолла, их встретила армия Уэссекса и Мерсии, и, согласно «Англосаксонской хронике», нанесла им поражение и заставила потерять тысячи людей, включая двух или трёх королей.

Хоть и немного известно о точных перемещениях во время битвы, очевидно, что союзники поймали викингов в ловушку и нанесли им тяжелые потери. «Англосаксонская хроника» утверждает, ссылаясь на датчан, что «многие тысячи людей» были убиты. Неспособные отступить, оба короля, возглавлявшие набег викингов, были убиты отрядами союзников.

Последствия 
После покорения датчан на севере армии Уэссекса и Мерсии могли сосредоточиться на датских поселениях, лежащих далее к югу. Также это стало поражением последней большой датской армии, разорявшей Англию. Благодаря усилению союзников Англия вскоре объединилась под властью одного монарха.

Ссылки 
 Anglo-Saxon Monarchs — Edward the Elder
 Anglo-Saxons Online
 Sean Miller, «Edward the Elder», Oxford Dictionary of National Biography

Сражения по алфавиту
Сражения Мерсии
Сражения Уэссекса
Сражения викингов
Сражения X века
События 5 августа
910 год
X век в Англии